Johann von Pasqualini ist der Name folgender Personen:

* Johann von Pasqualini der Ältere (1535–1582), Architekt und Stadtplaner, siehe Johann (I.) von Pasqualini
 Johann von Pasqualini der Jüngere (1562–1612), Landesbaumeister des Herzogtums Jülich-Kleve-Berg, siehe Johann (II.) von Pasqualini